

Miejscowości w USA 
 Edgewater – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Edgewater – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Jefferson
 Edgewater – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Edgewater – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Volusia
 Edgewater – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Edgewater – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Edgewater – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Gminy w USA 
 Edgewater (ang. Edgewater Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer